AIEP puede significar:

Instituto Profesional AIEP, instituto profesional de Chile.
Asociación Internacional de Escritores Policíacos, fundada en La Habana en 1986.

Siglas